El término Leptocercus puede referirse a:

 Leptocercus, un género obsoleto de plantas sinónimo de Lepturus;

 Leptocercus, un género obsoleto de aves sinónimo de Euscarthmus.